|-
| 190901 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190902 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190903 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190904 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190905 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190906 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190907 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190908 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190909 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190910 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190911 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190912 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190913 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190914 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190915 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190916 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190917 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190918 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190919 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190920 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190921 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190922 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190923 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190924 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190925 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190926 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190927 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190928 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190929 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190930 - ||  || 10 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 190931 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190932 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190933 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190934 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190935 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190936 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190937 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190938 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190939 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190940 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190941 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190942 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190943 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190944 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190945 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190946 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190947 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190948 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190949 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190950 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190951 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190952 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190953 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190954 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190955 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190956 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190957 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190958 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190959 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190960 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190961 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190962 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190963 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190964 - || 2001 XC || 2 decembrie 2001 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 190965 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190966 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190967 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190968 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190969 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190970 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190971 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190972 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190973 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190974 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190975 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190976 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190977 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190978 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190979 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190980 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190981 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190982 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190983 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190984 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190985 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190986 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190987 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190988 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190989 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190990 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190991 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190992 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190993 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190994 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190995 - || 2001 YP || 18 decembrie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 190996 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190997 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190998 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190999 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191000 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-